Papa Sisto V, al secolo Felice Peretti
Alessandro Peretti, cardinale, nipote del precedente.